Михаил Петрович Минеев (1 января 1950, Куйбышев — 20 июля 2022, Самара) — советский футболист, полузащитник.

Карьера 
В восемь лет начал заниматься в клубе «Волга» у тренера Сенина. В 1967 перешёл в юношескую команду «Восход» тренируемую Замятиным. В 1968 году Федор Новиков пригласил Минеева в куйбышевский «Металлург», где он играл в дубле. С июля 1968 в дубле «Крыльев Советов». 26 июля 1969 года дебютировал в высшей лиге в матче против «Уралмаша» (1:0), заменив Равиля Аряпова. 30 августа 1969 года забил единственный в высшей лиге гол в матче против «Локомотива» (Москва) (3:0), а 2 сентября забил опять гол в матче против «Локомотива» (Москва) (3:2) — но в протоколе мяч был записан как автогол Владимира Басалаева. В 1970 после реорганизации куйбышевских клубов «Крылья Советов» и «Металлург» и оказался в тольяттинском «Торпедо». Участник первого победного матча «Торпедо» в первенствах страны. В 1971—1972 вместе с большой группой куйбышевских футболистов (Котляров, Петров (двоюродный брат), Старков, Старухин, Тимофеев, Юткин) проходил службу в хабаровском СКА. После службы вернулся в тольяттинское «Торпедо».
В конце 1970-х работал на ГПЗ-4. В 1991 работал тренером-преподавателем в куйбышевской ДЮСШ № 9 («Локомотив»). В 1992—1999 тренер в детском клубе «Самарец». С 2000 года работал тренером в дубле «Крыльев Советов». В дальнейшем — тренер-преподаватель в ГУДО СДЮШОР.

Скончался 20 июля 2022 года.

Клубная статистика 
.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»